Кармала — топоним:

 Кармала (приток Большого Черемшана) — река в России, протекает в Ульяновской и Самарской областях.
 Кармала (приток Булы) — река в России, протекает в Чувашской Республике.
 Кармала (приток Кармасана) — река в России, протекает в Республике Башкортостан.
 Кармала (приток Накыза) — река в России, протекает в Оренбургской области.
 Кармала (приток Степного Зая) — река в России, протекает в Республике Татарстан.
 Кармала (приток Суры) — река в России, протекает в Чувашской Республике.
 Кармала (железнодорожный разъезд) — железнодорожный разъезд, Кошкинский район, Самарская область.

См. также 
 Новая Кармала
 Старая Кармала
 Кармалы